Rocca Serra ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Paul de Rocca Serra (1911–1998), französischer Arzt und Politiker